La saturation est l'action de saturer, c'est-à-dire de combiner, incorporer, mélanger ou dissoudre jusqu'à ce qu'il soit impossible d'en ajouter plus. Cette notion est utilisée, avec des sens techniques mieux définis, dans un grand nombre de domaines.

Sciences et techniques 
 En chimie, la notion de  recouvre plusieurs significations.
 En colorimétrie, la saturation d'une couleur est la vivacité de sa coloration, l'intensité de sa teinte.
 En logique, un système est saturé quand on ne peut y ajouter un nouvel axiome indépendant sans que la théorie devienne contradictoire.
 En physique, un gaz peut-être saturé de vapeur (pression de vapeur saturante). Une solution est saturée lorsqu'on ne peut y ajouter plus de produit dissous. La pression de vapeur saturante de l'eau est particulièrement importante en météorologie. Le point de saturation des fibres est le degré d'humidité du bois lorsque toute l'eau libre en est extraite et que les parois des cellules sont encore saturées. 
 En électronique, on parle de saturation pour les circuits quand le niveau de sortie (tension, courant ou flux magnétique dans le cas d'une bobine ou un transformateur) ne peut augmenter, même si le niveau d'entrée augmente.

Sciences humaines et sociales 
 En économie, la saturation est une situation dans laquelle un produit est devenu diffusé (distribué) au sein d'un marché.
 En production, la saturation désigne la prise en charge de plusieurs machines par un même ouvrier (voir progrès).
 Au sens figuré, la saturation peut concerner les activités et fonctions intellectuelles ou physiques de l'être humain. Cette saturation est à la source de troubles avérés tels que le .

Culture et société 
 En musique, principalement rock, la saturation désigne, par une synecdoque expansive, un effet sonore par le nom de son maximum. La saturation se produit quand un amplificateur ne peut délivrer plus de puissance quel que soit l'augmentation de son niveau d'entrée. Cette situation représente le maximum de la distorsion du signal. En pratique, les effets dits de saturation commencent bien avant ce maximum. Ils se font, volontairement, soit sur les amplificateurs, surtout pour guitares électriques (bouton de niveau d'entrée, réglage d'overdrive), soit sur une pédale d'effet. On les appelle aussi, plus justement, distorsion, et aussi Fuzz, overdrive
 Saturation est un album musical de Brockhampton (2017).